Ламех может означать:
 Ламех — восьмой потомок от Адама в поколении Сифа.
 Ламех — шестой потомок от Адама в поколении Каина.
Lamèch — кратер на Луне.

См. также 
 Ламек (значения)